Moqua peut désigner :
 le Puits Moqua, un lac souterrain situé à Nauru ;
 un des anciens noms du district de Yaren à Nauru.